Нода — многозначный термин.

Фамилия 
 Ёсихико Нода (род. 1969) — японский политик.
 Хидэки Нода (род. 1969) — японский автогонщик.

Топоним 
 Нода (город) — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Нода (село) — село в Японии, находящееся в уезде Кунохе префектуры Иватэ.
 Нода — название села Чехов (Сахалинская область) до 1947 года.

Другие значения 
 Нода (Фидонет) — узел любительской компьютерной сети Фидонет.

См. также 
 Нод
 Ноде